Sigurður Jónsson ist der Name folgender Personen:

* Sigurður Jónsson (Autor) (1878–1949), isländischer Dichter
 Sigurður Jónsson (Schachspieler), isländischer Schachspieler 
 Sigurður Jónsson (Schwimmer, 1922) (1922–2019), isländischer Schwimmer
 Sigurður Jónsson (Schwimmer, 1924) (1924–2003), isländischer Schwimmer
 Sigurður Jónsson (Skirennläufer) (1959–1996), isländischer Skirennläufer
 Sigurður Jónsson (Fußballspieler) (* 1966), isländischer Fußballspieler